В данной статье представлены составы команд, участвующих в клубном чемпионате мира по футболу 2013. Каждая команда должна иметь состав из 23-х человек (три из которых должны быть вратарями) к крайнему сроку, назначенному ФИФА, — 29 ноября 2013 года. Замены по причине травмы разрешено производить за 24 часа до первого матча команды.

Аль-Ахли 
Итог — 6-е место.

Атлетико Минейро 
Итог — 3-е место.

Бавария 
Итог — 1-е место.

11 декабря вместо травмированного Арьена Роббена в состав был включён Джулиан Грин.

Гуанчжоу Эвергранд 
Итог — 4-е место.

Монтеррей 
Итог — 5-е место.

Окленд Сити 
Итог — 7-е место.

Раджа Касабланка 
Итог — 2-е место.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Официальные списки игроков команд 

2013